Калиш — фамилия:

 Калиш — город в Великопольском воеводстве Польши.
 Калиш, Берта (1872—1939) — польская актриса театра и кино.
 Калиш, Виктор (1902—1976) — бывший австрийский спринт каноист.
 Калиш, Виталий Николаевич (род. 1941) — передовик производства, металлург, сталевар Запорожского электрометаллургического завода, Герой Социалистического Труда.
 Калиш, Давид (1820—1872) — немецкий писатель, драматург, юморист.
 Калиш, Рышард (род. 1957) — польский политик, юрист, депутат польского парламента, бывший министр внутренних дел.
 Калиш, Соня (более известна под псевдонимом Софи Такер; 1887—1966) — американская певица, актриса, комедиантка и радиоведущая украинско-еврейского происхождения.
 Калиш, Чейз (род. 1994) — американский пловец, специализирующийся в комплексном плавание.